Бурнеф може да се односи на:

 Бурнеф (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Бурнеф (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја
 Бурнеф ан Мож, насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара